Диего Улисси (, род.  в Чечине, Италия) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «». Победитель восьми этапов на Джиро д’Италия.

Карьера

2014 
Первой гонкой нового сезона для Улисси был Тур Даун Андер, где он стал третьим в генеральной классификации и победил на этапе 2. 6 марта первенствует на домашней однодневке «Гран-при Камайоре».

На Джиро д’Италия Улисси одержал победы на 5-м и 8-м этапах. На 14 этапе — длинной индивидуальной гонке (42 км), он уступил лишь колумбийцу Ригобрто Урану, что позволило ему подняться на 14-ю позицию общего зачёта. Однако на следующих высокогорных этапах он потерял время и «выпал» с первой двадцатки, а после 17-го этапа и вовсе сошел с гонки из-за ангины. Уже 25 июня, взятая у него 21 мая после 11-го этапа допинг-проба, дала позитивный результат на наркотическое вещество сальбутамол. Диего имел разрешение на приём препарата «Ventolin», содержащего сальбутамол, однако концентрация вещества в его моче превышала норму почти в два раза. Повторная допинг-проба также оказалась позитивной.  В связи с этим Улисси был отстранён от выступлений сроком на 9 месяцев, а его результат на 11-м этапе Джиро аннулирован. К соревнование итальянец вернулся в марте 2015 года.

Достижения 

2006
Чемпионат мира
1-й  Групповая гонка U19 
2007
Чемпионат мира
1-й  Групповая гонка U19 
2009
3-й Гран-при Каподарко
2010
1-й Гран-при Прато
8-й Тур Польши
10-й Джиро ди Тоскана
2011
1-й  Тур Словении 
1-й  Горная классификация
1-й  Молодёжная классификация
1-й Этап 2
1-й Этап 17 Джиро д’Италия 
2-й Неделя Коппи и Бартали 
1-й  Молодёжная классификация
2012
1-й Гран-при Карнаго
2-й Милан — Турин
3-й Неделя Коппи и Бартали 
1-й  Очковая классификация
1-й  Молодёжная классификация
1-й Этапы 3 & 4
6-й Гран-при Квебека
9-й Флеш Валонь
10-й Классика Сан-Себастьяна
2013
1-й  Неделя Коппи и Бартали 
1-й Этап 2
1-й Милан — Турин
1-й Джиро дель Эмилия
1-й Коппа Сабатини
1-й Этап 1 Тур Польши
2-й Гран-при Камайоре
2-й Гран-при Этрусского Побережья
4-й Гран-при Лаигуэльи
6-й Тур Баварии
1-й  Молодёжная классификация
7-й Париж — Ницца
2014
1-й Этапы 5 & 8 Джиро д’Италия 
1-й Гран-при Камайоре
3-й Тур Даун Андер 
1-й Этап 2
3-й Гран-при Лугано
5-й Гран-при Лаигуэльи
2015
1-й Этап 7 Джиро д’Италия 
1-й Мемориал Марко Пантани
2-й Кубок Японии
5-й Гран-при Квебека
5-й Тур Абу Даби
6-й Тур Польши
6-й Трофей Маттеотти
2016
1-й  Тур Чехии 
1-й Этап 3
1-й Круг Гечо
1-й Этапы 4 & 11 Джиро д’Италия 
1-й Этап 3 (ИГ) Тур Словении 
2-й Три варезенские долины
2-й Гран-при Лугано
2-й Кубок Уго Агостони
2-й Тур дю От-Вар
3-й Гран-при Монреаля
3-й Гран-при Этрусского Побережья
3-й Тур Абу Даби
5-й Милан — Турин
6-й Гран-при Лаигуэльи
7-й Страде Бьянке
7-й Амстел Голд Рейс
7-й Гран-при Квебека
9-й Флеш Валонь
8-й Джиро дель Эмилия
2017
1-й  Тур Турции 
1-й Этап 4
1-й Гран-при Монреаля
1-й Гран-при Этрусского Побережья
Чемпионат Италии
2-й  Групповая гонка
2-й Мемориал Марко Пантани
4-й Три варезенские долины
4-й Кубок Сабатини
5-й Тур Даун Андер
7-й Джиро дель Эмилия
10-й Флеш Валонь
2018
4-й Тур Даун Андер
4-й Тур Турции
4-й Гран-при Лугано
7-й Тур Абу Даби
7-й Гран-при Монреаля
9-й Тур Швейцарии
1-й на этапе 5
10-й Джиро ди Тоскана
2019
9-й Тур Даун Андер
3-й Флеш Валонь
2021
1-й на Сеттимана чиклистика Италиано

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Улисии, Диего на FirstCycling 
 
 
 

Велогонщики Италии
Велогонщики, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил